March or Die steht für:
 den Originaltitel des Films Marschier oder stirb
 das Studioalbum March ör Die von Motörhead